2011 год в театре

События 
 15 июля — режиссёр Юрий Любимов оставил руководство «Театром на Таганке». Его заменил Валерий Золотухин.
 1 и 2 октября — мюзикл «Призрак Оперы» отметил 25-летие своего непрерывного показа на лондонской сцене большими спектаклями в Королевском Альберт-холле, последний из которых транслировался в кинотеатрах по всему миру, с минимальными декоративными адаптациями под концертный зал.

Премьеры 
 Лондонский Королевский балет представил премьеру «Алисы в Стране чудес» в хореографии Кристофера Уилдона. Это стало первой постановкой театром нового многоактного балета на специально заказанную музыку за прошедшие 25 лет.
 Лондонский Королевский национальный театр представил спектакль режиссёра Дэнни Бойла «Франкенштейн». Актёры Джонни Ли Миллер и Бенедикт Камбербэтч, игравшие по очереди обе главные роли, в 2012 году были награждены за эту работу премией Лоренса Оливье и театральной премией газеты «Ивнинг Стандард». Впоследствии была сделана киноверсия этого спектакля.
 3 сентября — Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил «Бал вампиров» — российскую версию мюзикла «Танец вампиров».

Театральные фестивали и конкурсы 
«Молдфест», «Рампа.ру» (Кишинёв, Молдавия).

Деятели театра

Скончались 
 1 января — Хеннеберг, Герд Михель — немецкий актёр театра и кино
 12 января — Семенченко, Галина Павловна — старейшая актриса Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России, «королева военных концертов»
 13 января — Стюарт, Эллен — американский театральный режиссёр и продюсер, основательница экспериментального театра-студии «Ла МаМа»
 15 января — Линни, Ромул — американский драматург и актёр
 17 января — Храмов, Вячеслав Владимирович — оперный певец, солист Самарского академического театра оперы и балета, народный артист Российской Федерации
 18 января — Дёмин, Кирилл Вадимович — артист театра и кино, заслуженный артист России (2001)
 25 января — Магнусов, Герман Владимирович — театральный режиссёр, актёр
 28 января — Варенцов, Владимир Васильевич — народный артист России, лауреат Государственной премии, актёр Томского областного театра драмы
 28 января — Санина, Таисия Леонидовна — солистка Московского театра оперетты, Народная артистка РСФСР
 3 апреля — Солодова, Елизавета Михайловна — актриса Малого театра, народная артистка РСФСР
 5 апреля — Лемешонок, Евгений Семёнович — новосибирский актёр, народный артист РСФСР.
 14 апреля — Альмеев, Усман Гафиятович — татарский оперный певец, народный артист Республики Татарстан
 7 мая — Миклош Хубаи, венгерский драматург.
 4 июня — Гаррель, Морис — французский актёр театра и кино, основатель актёрско-режиссёрской династии, отец Филиппа Гарреля, дед Луи Гарреля и Эстер Гаррель.

Примечания

Ссылки 
 

Годы в театре